Charles Fort ist der Name folgender Personen:

* Charles Fort (1874–1932), US-amerikanischer Autor

Charles Fort bezeichnet:

 Charles Fort (Irland), Festung in Irland

Siehe auch:
 Charles Ford